Балыгычан — река на Дальнем Востоке России, в Магаданской области, правый приток Колымы.

Название в переводе с якут. балыкчаан — «маленькая рыбная».

Гидрография 
Образуется слиянием Левого и Правого Балыгычана. Длина реки 352 км (от истока Левого Балыгычана — 400 км). Площадь водосборного бассейна — 17 600 км² со средней высотой 600 нум. Бассейн расположен в зоне сплошного распространения вечной мерзлоты, в субарктическом климатическом поясе, в северотаёжной растительной зоне. В бассейне более 300 озёр.

Протекает по Колымскому нагорью на территории Омсукчанского и Среднеканского районов. В верховьях образуются наледи. Русло Балыгычана извилистое, в низовьях разбивается на пойменные протоки. Впадает в Колыму в 1353 км от её устья.

Питание в основном дождевое. Замерзает в начале октября, вскрывается в конце мая. Летом и в начале осени отмечаются дождевые паводки, возможно до пяти волн. Зимняя межень низкая.

Среднемноголетний расход воды в устье реки около 150 м³/с, объём стока 4,734 км³/год. Мутность воды 50-100 г/м³. Вода реки по химическому составу относится к гидрокарбонатному классу (с повышенным содержанием сульфатов) и кальциевой группе; минерализация не более 50 мг/л.

Ихтиофауна 
В водах реки обитают хариус, чукучан, щука, а также сиговые.

Хозяйственное значение 
В верховье расположен заброшенный посёлок Верхний Балыгычан.

На реке получил развитие водный туризм.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:

 Бассейновый округ — Анадыро-Колымский
 Речной бассейн — Колыма
 Речной подбассейн — Колыма до впадения Омолона
 Водохозяйственный участок — Колыма от впадения реки Сеймчан до водомерного поста гидрометеорологической станции Коркодон
 Код водного объекта — 19010100312119000019498

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 18 км: Кубань
 21 км: река без названия
 28 км: Дамир
 32 км: река без названия
 44 км: река без названия
 45 км: река без названия
 50 км: река без названия
 55 км: река без названия
 61 км: река без названия
 63 км: река без названия
 75 км: Бриз
 77 км: Нижняя
 82 км: Булур
 83 км: река без названия
 90 км: Азик
 101 км: река без названия
 104 км: река без названия
 105 км: Громада
 111 км: река без названия
 114 км: река без названия
 118 км: река без названия
 119 км: Находка
 120 км: река без названия
 120 км: река без названия
 130 км: Джагын
 133 км: Ползун
 134 км: Званка
 136 км: Джокер
 153 км: река без названия
 158 км: Эльгенёк (в верховье Белый)
 171 км: река без названия
 181 км: Азгай
 185 км: Спартак
 189 км: река без названия
 194 км: Лунный
 200 км: Талай
 201 км: Кырчан
 218 км: Учасон
 249 км: Проточный
 254 км: река без названия
 264 км: Амур
 265 км: река без названия
 270 км: Амандырхан
 280 км: Пенеплен
 294 км: Рио-Рита
 294 км: Татьяна
 304 км: река без названия
 311 км: Нябол
 314 км: река без названия
 315 км: О-кей
 322 км: река без названия
 330 км: Галани
 331 км: Останцевый
 340 км: река без названия
 344 км: Охотничья
 347 км: Поединок
 352 км: Правый Балыгычан
 374 км: река без названия
 387 км: река без названия

Примечания 

Притоки Колымы
Реки Магаданской области